Szema – modlitwa
 Szema – postać biblijna (1 Księga Kronik 2:43).

Przypisy